Squirtamania ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Pure Play Media. Bis zum Jahr 2014 wurden 36 Teile der Serie gedreht. 2011 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Specialty Series – Squirting ausgezeichnet. In den Filmen wird vorrangig die Darstellung der weiblichen Ejakulation gezeigt.

Darsteller 
 Squirtamania 1 (2009): Bailey Brooks, Isis Taylor, Jackie Daniels, Jazmine Star, Kaycey Jordan
 Squirtamania 2 (2010): Ally Ann, Amber Rayne, Victoria Sweet, Kerry Louise, Mallory Rae Murphy
 Squirtamania 3 (2010): Alyson Westley, Danica Dillan, Kandi Milan, Natasha Nice, Sindee Jennings
 Squirtamania 4 (2010): Amy Brooke, Chayse Evans, Katie Kox, Mallory Rae Murphy, McKenzee Miles
 Squirtamania 5 (2010): Alyson Westley, Carla Cox, Mason Moore, McKenzee Miles, Nika Noir, Victoria White
 Squirtamania 6 (2010): Amy Brooke, Jamey Janes, McKenzee Miles, Michelle Myers, Tiffany Star
 Squirtamania 7 (2010): Ally Kay, Cindi Loo, Jesse Jordan, Kodi Jane, McKenzee Miles, Victoria White
 Squirtamania 8 (2010): Brooke Lee Adams, Jessie Andrews, McKenzee Miles, Victoria Lawson
 Squirtamania 9 (2010): Amy Brooke, Bree Olson, Jenna Lovely, McKenzee Miles, Missy Woods
 Squirtamania 10 (2010): Addison O'Riley, Ally Kay, Jessie Andrews, McKenzee Miles, Sasha Yung, Sindee Jennings
 Squirtamania 11 (2011): Darcy Tyler, Katie Angel, Rachel Love, Smokie Flame, Zoey Andrews
 Squirtamania 12 (2011): Ashlee Hills, Holly Nowell, Ivy Winters, Rachel Roxxx
 Squirtamania 13 (2011): Kali Colada, Haley Cummings, Jackie Daniels, Kaylee Hilton, Sindee Jennings, Victoria White
 Squirtamania 14 (2011): Chloe Reece Ryder, Lily Carter, McKenzee Miles, Sindee Jennings
 Squirtamania 15 (2011): Corie Craven, Madelyn Monroe, Mimi Craven, Natalia Rogue, Samantha Bacall
 Squirtamania 16 (2011): Alexa Nicole, Amy Brooke, Coco Velvett, Halie James, Tweety Valentine, Samantha Saint
 Squirtamania 17 (2011): Angelina Valentine, Annie Cruz, Mason Moore, Tanner Mayes
 Squirtamania 18 (2011): Erin Stone, Mae Meyers, Missy Mathers, Stevie Shae, Veronica Rodriguez

Auszeichnungen 
 2011: AVN Award – Best Specialty Series – Squirting

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film